Mélisey (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Mélisey (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté